F1 2010 puede referirse a:

 el videojuego F1 2010 de Codemasters;
 la temporada 2010 de la Fórmula 1.